Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 292 dans le monde.

 Route fédérale 292 en Allemagne
 Route régionale 292 en Finlande